Съвременната немска азбука е разширен вариант на азбука направена на основата на латиницата. Немската азбука съдържа 30 букви, като са добавени 3 букви наречени умлаути и една есцет.

Азбуката с произношението на немски

Умлаути / Дифтонги 
Умлаутите нямат точно определено място в азбуката. Трите гласни са ä, ö, ü, като са изписвани понякога и като ae, oe и ue. Те са представени по-подробно долу в таблицата:

Есцет 
Немската буква есцет "ß" е равносилна на ss и не трябва да се бърка с гръцката буква "β (вита)". Тази буква е заменена напълно с ss в Швейцария и Лихтенщайн.

Клавиатурна подредба 

Клавиатурите базирани на QWERTZ или QWERTZU са широко използвани в Централна Европа. Разликата от клавиатурната подредба на QWERTY се дължи на факта, че в немския Z е по-употребявана буква отколкото Y и защото T и Z често са близки.

Вътрешни препратки 
 Немски език

Външни препратки 
 
  Немската азбука в уикиречник
  Немската азбука в уикиверситет

Източници 

Латиница
Азбука